Maracanã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Maracanã (stadsdel), stadsdel i Rio de Janeiro, 
 Maracanã (arena), fotbollsstadion i Maracanã, Rio de Janeiro
 Maracanã (ort), Pará, 
 Maracanã (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar